Ши́рах (, ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Ширах, Адам Готлоб (1724—1773) — саксонский пастор и пчеловод, автор множества трудов по пчеловодству.
 Ширах, Бальдур фон (1907—1974) — немецкий партийный и молодёжный деятель, рейхсюгендфюрер (1933—1940), затем гауляйтер Вены.
 Ширах, Генриетта фон (1913—1992) — немецкая писательница, жена Бальдура фон Шираха.
 Ширах, Готлоб Бенедикт (1743—1804) — немецкий историк и публицист.

См. также 
 Шерах

Примечания